Niemcy (RFN, Republika Federalna Niemiec) – państwo w środkowej Europie
 Niemcy Zachodnie (RFN, Republika Federalna Niemiec) – państwo niemieckie, istniejące w latach 1949–1990, utworzone po II wojnie światowej z amerykańskiej, brytyjskiej i francuskiej strefy okupacyjnej
 Niemcy Wschodnie (NRD, Niemiecka Republika Demokratyczna) – państwo niemieckie, istniejące w latach 1949–1990, utworzone po II wojnie światowej z radzieckiej strefy okupacyjnej
 Niemcy – naród
 Niemcy – dramat Leona Kruczkowskiego
 Niemcy – spektakl Teatru Telewizji z 1981 roku w reżyserii Andrzeja Łapickiego
 Niemcy – film z 1996 roku